Als Sachsenbrücke werden bezeichnet die

 Sachsenbrücke (Pirna) über die Elbe
 Sachsenbrücke (Leipzig) über das Elsterflutbett